Freaks est le titre original du film  La Monstrueuse Parade (1932).
 Freaks: Du bist eine von uns est le titre original du film Les Phénomènes (2020).
 Freaks est un film réalisé par Zach Lipovsky et Adam B. Stein sorti en 2018.
 Freaks est un album du groupe Pulp.